Дворец спорта Пекинского авиационно-космического университета ()  — спортивный комплекс построен в 2001 году, реконструирован в 2006 - 2007 годах, одна из арен к Летних Олимпийских игр 2008 года в Пекине. Расположен на кампусе Пекинского авиационно-космического университета.

В рамках Летних Олимпийских игр 2008 года сооружение приняло соревнования по тяжёлой атлетике, в рамках Летних Паралимпийских игр в сооружении прошли соревнования по пауэрлифтингу.

Спортивный комплекс имеет площадь 21 тыс. м², и рассчитан на 5,4 тыс. зрителей.

Ссылки 

Летние Олимпийские игры 2008
Дворцы спорта Пекина
Архитектура Пекина